Bobsleigh steht für:
 Bobsport, eine Wintersportart
 Reid and Sigrist R.S.4 Bobsleigh, ein zweimotoriges Experimentalflugzeug